Franciaország
Saint-Ours, település Puy-de-Dôme megyében
Saint-Ours, település Savoie megyében